Höppe ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Höppe (1841–1922), deutsch-niederländischer Maler
 Henning Höppe (* 1972), deutscher Chemiker
 Peter Höppe (* 1954), deutscher Meteorologe und Biologe

Siehe auch:
 Hoppe